Woodhaven Boulevard (Jamaica Line), een station van de metro van New York aan de Jamaica Line in Queens
 Woodhaven Boulevard (Queens Boulevard Line), een station van de metro van New York aan de Queens Boulevard Line in Queens